Binong (Batununggal), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
Binong (Binong), een plaats in West-Java
Binong (Curug), een plaats in de Indonesische provincie Bantam
Binong (Maja), een plaats in Bantam
Binong (onderdistrict), een onderdistrict in West-Java